Louis Kéfer (1842-1926), un violoniste, compositeur et professeur de musique belge ;
 Paul Кéfer (1875-1941), un violoncelliste ayant travaillé aux États-Unis.

Voir aussi 
 Portrait de Jeanne Kéfer, un tableau de Fernand Khnopff, peint en 1885